Понкратов — фамилия; имеет женскую форму Понкратова.
 
 Понкратов, Виктор Степанович (1921—2003) — российский учёный в области радиотехники, в 1972—1982 ректор завода-втуза МАИ.
 Понкратов, Павел Андреевич (род. 1988) — российский шахматист, международный гроссмейстер.

См. также